Gostinyj Dwor (Petersburg)
 Gostinyj Dwor (stacja metra)

Zobacz też